Doda ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 21.605.

Die Stadt Doda liegt im Gebirge 80 km nordöstlich von Jammu am rechten Flussufer des Jhelam. Die Stadt liegt auf einer Höhe von . Der National Highway 1B verläuft durch die Stadt und verbindet diese mit der flussaufwärts gelegenen Stadt Kishtwar. Flussabwärts verzweigt die Straße. Nach Süden geht es nach Udhampur und Jammu, nach Norden nach Banihal und Anantnag.

Klima 
Doda besitzt ein warm-gemäßigtes Klima.
Fast das ganze Jahr über fällt Regen in Doda. Der Monat mit der geringsten Regenmenge ist der November mit durchschnittlich 23 mm. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1182 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 18,8 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Doda